В 1629 году Барбадос был разделен на 6 приходов, а позже, в 1645 году после реорганизации было разделено на 11 приходов (без местного самоуправления).

Административное деление 
11 приходов () Барбадоса:

Примечания